Osoby o tym nazwisku:
 Jan Paruzel – polski działacz konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej
 Marian Paruzel – polski wędkarz, publicysta i dziennikarz
 Olaf Paruzel – polski lekkoatleta, sprinter